Der Dreiband Grand Prix 1991/3 war das 27. Turnier in dieser Disziplin des Karambolagebillards und fand vom 13. bis zum 17. Februar 1991 in Wijchen statt.

Das UMB/CEB-Turnier wurde als "EURO GRAND PRIX DREIBAND" ausgetragen.

Geschichte 
Torbjörn Blomdahl gewann in Wijchen sein siebtes Grand-Prix-Turnier. Im Finale bezwang er den Niederländer Louis Havermans mit 3:2 Sätzen. Vom Spiel um Platz drei, welches Rini van Bracht gegen Dick Jaspers gewann, ist kein Ergebnis bekannt.

Turniermodus 
Es wurde vor dem Hauptturnier eine Qualifikation gespielt. Das genaue Spielsystem ist nicht bekannt. Es liegen nur die Ergebnisse ab dem Achtelfinale vor.

Hauptturnier

Siegerrunde

Abschlusstabelle

Einzelnachweise 

1991/3
Karambolageveranstaltung 1991
Billardturnier in Wijchen